Die Eredivisie 2015/16 war die 60. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga und der 127. Wettbewerb um die niederländische Landesmeisterschaft. Die reguläre Saison begann am 7. August 2015 mit dem Spiel Roda JC Kerkrade – Heracles Almelo und endete am 8. Mai 2016.

Niederländischer Meister wurde zum 23. Mal der PSV Eindhoven. der damit seinen Titel erfolgreich verteidigte, da der bisherige Tabellenführer Ajax Amsterdam gegen den Vorletzten De Graafschap nur Unentschieden spielte. NEC Nijmegen als Meister der Eerste Divisie, sowie Roda JC Kerkrade und BV De Graafschap traten als Aufsteiger an.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister nahm an der Gruppenphase, der Zweite an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League teil. Der Pokalsieger und der Vierte qualifizierten sich für die Europa League. Der dritte Teilnehmer wurde in Play-offs zwischen den Teams auf den Plätzen 5 bis 8 ermittelt.

Der Tabellenletzte stieg direkt ab. Die Teams auf den Plätzen 16 und 17 spielten in insgesamt 16 Relegationsspielen gegen die Mannschaften auf Platz 2 bis 7 und 9 bis 10 der Ersten Division um den Aufstieg in die Eredivisie. Nach Hin- und Rückspiel galt die Auswärtstorregel.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
Die Plätze 5 bis 8 der Eredivisie spielten in zwei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel einen weiteren Startplatz zur UEFA Europa League aus. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger aus diesem Spiel startete dann in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2016/17.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 12. und die Rückspiele am 15. Mai 2016 statt.

|}

 Runde 2
Das Hinspiel fand am 19. und das Rückspiel am 22. Mai 2016 statt.

|}

Relegation 
Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die Plätze 2 bis 8 und Platz 10 (Platz 9 belegte die Jugendmannschaft von Ajax Amsterdam) der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Gleichzeitig spielten die Plätze 2 bis 5 der Eerste Divisie gegeneinander. In Runde 3 trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Eredivisie 2016/17.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 2. und die Rückspiele am 6. Mai 2016 statt.

|}

 Runde 2
Die Hinspiele fanden am 13. und die Rückspiele am 16. Mai 2016 statt.

|}

 Runde 3
Die Hinspiele finden am 19. und die Rückspiele am 22. Mai 2016 statt.

|}

Die Meistermannschaft des PSV Eindhoven 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste 
Nur Tore in der regulären Saison werden berücksichtigt.

Weblinks 
 Eredivisie auf wildstat.com
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2015/16